Trolejbusy w Andiżanie − zlikwidowany system komunikacji trolejbusowej w Andiżanie w Uzbekistanie.

Trolejbusy w Andiżanie uruchomiono w 1970. System zlikwidowano w 2002.

Linie 
W Andiżanie istniało 6 linii trolejbusowych, wszystkie linie zlikwidowano w 2002:
 1: Ж/д вокзал − мкр. "Северный" (Клиника Калинина)
 2: Пл. Победы − Пл. Дружбы народов
 3: Южная окружная /Ул. Семашко − мкр. "Северный"
 4: Медгородок − Северная кольцевая − пр. Жданова
 5: Зеленый мост (Ин-т хлопководства) − Октябрьская пл. (ЦУМ)
 6: Пл. Победы − Пл. Дружбы народов

Bibliografia 
 historia komunikacji tramwajowej i trolejbusowej w Uzbekistanie
 linie tramwajowe i trolejbusowe w Uzbekistanie

Andiżan
Andiżan